Kore (, heute ‚Tochter‘) bezeichnet:

 Persephone, die Zeus-Tochter und Göttin der Fruchtbarkeit und Unterwelt
 Kore (Skulptur), eine weibliche Gewandstatue in der antiken griechischen Bildhauerei, insbesondere der Archaik
 Kore (Mond), einen Mond des Jupiters
 Kore (DJ), französischer Musiker
 Universität Enna, eine private italienische Universität in Enna, Sizilien
 Kore, Alternativname für Dibutade, eine mythische antike griechische Künstlerin
 Kore (Ethnie), eine Volksgruppe in Kenia
 Koorete (Volk), eine Volksgruppe in Äthiopien
 Koorete (Sprache), eine Sprache in Äthiopien.
 Kore (Selaru), ein Dorf auf der indonesischen Insel Selaru
 Kore, bretonischer Name der Gemeinde Coray im Département Finistère, Frankreich

Kore ist der Familienname folgender Personen:
 Zomadre Kore (* 1986), ivorische Fußballschiedsrichterin

KoRe steht für:
 Kostenrechnung, einen Aufgabenbereich der Betriebswirtschaftslehre, siehe Kosten- und Leistungsrechnung

KORE steht für:
 KORE (Software), eine Musiksoftware von Native Instruments

Siehe auch:

Abkürzung